En Pologne, Staw peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Staw, village du powiat de Brodnica
 Staw, village du powiat de Chełmno

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Staw, village du powiat de Kalisz
 Staw, village du powiat de Słupca

dans d'autres voïvodies
 Staw, village de la voïvodie de Lubusz
 Staw, village de la voïvodie de Łódź
 Staw, village de la voïvodie de Mazovie
 Staw, village de la voïvodie de Lublin